Le climat peut être :
 en météorologie, le climat est l'état moyen de l'atmosphère résultant de la succession de différentes conditions météorologiques pendant une longue période dans une région donnée ;
 en astronomie et géographie ancienne, dans  l'Antiquité, un climat correspond à une zone géographique comprise entre deux latitudes particulières de la Terre. 
 en viticulture, un climat est un terme utilisé dans le vignoble de Bourgogne (et ses sous-régions : côte de Nuits, côte de Beaune, etc.) pour désigner un vignoble produisant un type de vin bien déterminé. Exemples : le Chambertin ou le Montrachet. C'est un peu l'équivalent du château bordelais, avec toutefois le fait qu'à l'exception de la Romanée-Conti et de quelques rares autres monopoles, les climats n'appartiennent jamais à un seul propriétaire. Les climats de Bourgogne sont candidats en 2010 pour être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO de fait de leur spécificité.
 Un « climat » désigne aussi une micro-unité géographique restreinte porteuse de caractéristiques qui lui sont spécifiques.
 en sciences de l'éducation, le climat de classe décrit les relations que les élèves entretiennent entre eux et avec le professeur.

Voir aussi